Hehler bezeichnet:
 jemanden, der eine Straftat begeht, siehe Hehlerei

Hehler ist der Ortsname von:
 Hehler (Schwalmtal), Ortsteil der Gemeinde Schwalmtal im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen